Ribovius ist der Name von

 Georg Heinrich Ribovius (1703–1774), auch: Georg Heinrich Ribow oder Riebow, deutscher Theologe, Generalsuperintendent und Hochschullehrer
 Laurentius Ribovius (1601–1644), deutscher Musiklehrer, Sachbuchautor und Komponist der protestantischen Kirchenmusik